Waverley kan syfta på:

 Waverley (bok) – en roman av Walter Scott

Geograf

Australien 

 Waverley (region), New South Wales,

England 

 Waverley District – ett distrikt i Surrey, England, 
 Waverley, South Yorkshire – en civil parish i Rotherham, South Yorkshire,

Nya Zeeland 

 Waverley, Nya Zeeland, ort, Taranaki, South Taranaki District,

Skottland 

 Edinburgh Waverley, Edinburghs centralstation, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar